Гран-при Германии 1967 года — седьмой этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1967 года. Автогонки прошли 6 августа 1967 года на трассе Нюрбургринг в ФРГ.

Стартовое поле было дополнено гонщиками Формулы-2, один из которых, Хуберт Хане, заявил свою Lola-BMW в классе Формулы-1, так как ее двигатель имел объем 2 литра, не вписывавшийся в лимит Формулы-2. Курт Аренс и будущий основатель компании по производству гоночных моторов Брайан Харт вывели на старт уникальный Protos Формулы-2, некоторые кузовные панели которого были изготовлены из фанеры. В квалификации Джим Кларк почти на 10 секунд опередил Денни Халма на «Брэбеме», но в гонке ему не удалось воспользоваться преимуществом в скорости своего автомобиля - после трёх кругов лидерства в начале гонки на «Лотусе» Кларка развалилась передняя подвеска. На первое место вышел Дэн Герни, который, в свою очередь, сошёл на 13 круге со сломанной трансмиссией, открыв путь к двойной победе Денни Халму и Джеку Брэбему. Жаки Икс на машине Формулы-2 некоторое время шёл на четвёртом месте, но за три круга до финиша разбил подвеску своей «Матры».

Гонка 
В гонке также участвовали Формулы-2. Участники на автомобилях Формулы-2 выделены цветом.

|}

Круги лидирования:
 1—3 Джим Кларк
 4—12 Дэн Герни
 13—15 Денни Халм

Положение в чемпионате после Гран-при 

 Примечание: Только 5 позиций включены в обе таблицы.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Германии
Спортивные соревнования в Рейнланд-Пфальце